Carl Abrahamsson kan syfta på:

* Carl Abrahamsson (1896–1948), svensk idrottsman
 Carl Abrahamsson (född 1966), svensk författare